De Trophée des Champions 2015 werd gespeeld op 1 augustus 2015. De wedstrijd werd gespeeld in het Stade Saputo, Montreal.
De wedstrijd ging tussen landskampioen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon, de nummer 2. Paris Saint-Germain won de wedstrijd met 2 – 0 en mocht de prijs voor de vijfde keer in ontvangst nemen.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal in 2015
2015
Sportevenement in Montreal
Voetbal in Canada